Olaszország
Sogliano Cavour, község Olaszországban, Puglia régióban, Lecce megyében
Sogliano al Rubicone, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Forlì-Cesena megyében